Fossum IF é um clube de futebol da Noruega fundado em 7 de dezembro de 1918. Sua sede fica em Bærum.

Ligações externas
 Página oficial

Clubes de futebol fundados em 1918
Clubes de futebol da Noruega